Shiho Tanaka puede referirse a las siguientes personas:
 Shiho Tanaka (bádminton), jugadora de bádminton japonesa;
 Shiho Tanaka (yudoca), yudoca japonesa.